Оболонка (механіка) — геометрична форма тіла, обмежена двома поверхнями, відстань між якими значно менша від інших його розмірів.
 Командна оболонка — набір програм для організації взаємодії користувача з комп'ютером.
 Оболонка (шар) — один з шарів (зазвичай верхній, зовнішній), що оточує щось і є складовою частиною цілого, напр. оболонки Землі
 Оболонка (біологія) — багатозначний термін в біології та медицині, для визначення окремих анатомічних частин чи деяких тканин, що є зовнішнім покривом якоїсь частини організму. напр. райдужна оболонка, слизова оболонка та ін.